Винаровка — название населённых пунктов.

Украина 
 Винаровка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Винаровка — село в Ставищенском районе Киевской области.